Святе́йший Патриа́рх Моско́вский и всея́ Руси́ () — титул предстоятеля Русской православной церкви. В разные годы использовались разные вариации титула: «Патриарх Московский и всея Русии», «Патриарх Московский и всея России», «Патриарх Московский и всея великия и малыя и белыя России» и другие. Современная форма, «Патриарх Московский и всея Руси», использовалась в древности и используется современными историками для обозначения всех патриархов. При избрании на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 году стала официальным титулом.

Являясь правящим архиереем Московской епархии, состоящей из города Москвы, патриарх Московский и всея Руси, кроме того, в соответствии с уставом РПЦ, обладает рядом общецерковных полномочий в рамках поместной Русской православной церкви.

Патриаршество учреждено в Москве в 1589 году: первым патриархом стал Иов. После кончины патриарха Адриана преемник не избирался. Упразднено в 1721 году; восстановлено  года решением Всероссийского поместного собора. После восстановления Патриаршества первым патриархом стал Тихон .

История

Учреждение Московского патриархата 

До учреждения Патриаршества на Руси, московские митрополиты избирались и поставлялись собором русских иерархов и фактически совершенно не зависели от Константинопольского патриарха, однако юридически Московская митрополия причислялась к Константинопольскому патриархату. При этом русские желали иметь своего патриарха. Однако с перспективой церковного возвышением Москвы потерять своё привилегированное, руководящее положение в православном мире, признать славянский мир равноправным себе и уступить ему свое место заставляло греков всячески противодействовать учреждению в России патриаршества. Поэтому греческие патриархи отказывали русским в учреждении патриаршества.

13 июля 1588 года Константинопольский патриарх Иеремия II прибыл в Москву, по его словам, исключительно за милостынею. Русское правительство во главе с Борисом Годуновым решило воспользоваться его прибытием и сразу решить вопрос об учреждении патриаршества в Москве лично с ним, а потом уже стараться о признании этого факта всеми восточными Патриархами. В Москве патриарх был принят торжественно, до представления его государю его держали на подворье чуть не под арестом. Никто не мог видеться с патриархом из греков, турок и вообще из иноземцев, и никто из его свиты не мог выйти со двора. Иеремия сначала решительно отказался поставить в Москве патриарха. Патриарх Иеремия очень желал остаться в России и самому быть Московским патриархом. Тогда ему было предложено остаться в России в качестве патриарха, но когда Иеремия на это согласился по неосторожности, то ему сообщили, что в качестве патриарха он будет жить не в столице — в Москве при царе, а отдельно — в городе Владимире. Это было сделано для того, чтобы Иеремия отказался от такого предложения, так как по византийским понятиям, патриарх всегда должен жить при царе, а не вдали от него, что было бы великим унижением для его сана. Таким образом, он становился отстраненным от фактического управления Русской церковью, которое бы осталось у митрополита Иова, проживавшего с Москве. После отказа Иеремии от этого предложения, от имени царя ему было заявлено, чтобы он благословил быть на владимирском и Московском патриаршестве митрополиту Иову. Иеремия против воли принужден был согласиться на это требование царя, так как сам очень желал остаться патриархом в России. Также он признал право за русскими и впредь самим выбирать и поставлять своего патриарха, а также дал обещание способствовать о признании русского патриаршества всеми восточными патриархами. Патриаршее достоинство было присвоено митрополиту Иову Иеремией 26 января 1589 года в Успенском соборе Московского Кремля. После этого он с богатыми дарами был отпущен домой.

По словам Иерофея, митрополита Монемвасийского, патриарх Иеремия согласился учредить патриаршество на Руси против его желания и был обманут русскими. По мнению партии патриотов-греков, представителем которой явился в Москве Иерофей, патриаршество в России было учреждено единственно благодаря тому обстоятельству, что относительно Иеремии были употреблены в Москве самые неблаговидные средства, чтобы заставить его посвятить патриарха из русских, именно — хитрость и отчасти просто насилие.

Учреждение московского патриаршества было подтверждено соборами в Константинополе в 1590 и 1593 годах, о чём в Москву были посланы грамоты.

Значительную роль в исходатайствовании решения восточных патриархов сыграл Борис Годунов, фактически управлявший тогда Русским царством при царе Феодоре Иоанновиче. Единоличные действия Патриарха Иеремии в Москве вызвали реакцию на православном Востоке: крайне резко возражал против них, оспаривая их законность, авторитетный канонист и богослов Мелетий Пигас, ставший в 1590 году (после собора в Константинополе) Александрийским Патриархом. Он был убеждён, что действия Иеремии в Москве были обусловлены насилием и хитростью со стороны русских. Тем не менее, позже он был в числе подписавших грамоту 1593 года (на грамоте 1590 года подпись александрийского патриарха отсутствовала, ввиду междупатриаршества).

В Уложенной грамоте 1589 года, в частности, декларировалась известная по более ранним источникам концепция Москвы (точнее, «Росийского царствия») как «Третьего Рима»: «<…> Великое Росийское царствие, Третей Рим, благочестием всех превзыде».

Как показали почерковедческие исследования конца XX века, значительная часть подписей иерархов (кроме самого патриарха Иеремии II) на Грамоте 1590 года была поддельной (из 105 подписей участников Собора не менее 70 не подлинны: выполнены не указанными в этих подписях иерархами), что, вероятно, было вызвано спешкой; все подписи на акте Великого Константинопольского собора 1593 года (42 иерарха) — подлинные.

Желание московского правительства было в том, чтобы Московский патриарший престол занял третье, после Вселенского и Александрийского патриархов, место в диптихе, но такое требование было отвергнуто. Московскому патриарху было усвоено пятое место в диптихе, после патриарха Иерусалимского. Соборная грамота 1590 года, которую в следующем году привёз в Москву Тырновский митрополит Дионисий и 20 июня вручили царю, гласила (по русскому переводу того времени): «Пишем и обьявляем чрез сию соборную грамоту, первое исповедаем и совершаем в царствующем граде Москве поставленье [на полях: рукоположение] и патриаршеское именованье поставленнаго господина Иева по сем совершаем и для того посылаем как пишем патриаршескую грамоту и пишем о всем явственно и изволили собором да поставленный Московский наперед сево господин Иев патриарх именуетца патриархом и почитаетца с ыными патриархи и будет чин на нем и в молитвах после с патриархом с Ерусалимским должная его поминати наше имя [впоследствии исправлено: в молитвах после патриарха Ерусалимского должно нам поминати имя наше] и иных, а в головах и началех держати и почитати апостольский престол Констянтинопольский как и иные патриархи. И то дарованное патриаршескую честь и имя да не токмо патриарху Московскому господину Иеву дано ноне утверждено непоколебимо произволили но и по нем поставляти Московским собором началных властей в патриархи да именуетца сыскав по правилом зачато от патриарха сего Московского господина Иева о Святом Дусе возлюбленному брату и сослужебнику нашего смиренья».

Грамота 1590 года была отвергнута московским правительством ввиду 5-го места в диптихе. 12 февраля 1593 года в Константинополе в присутствии московского посла Г. Афанасьева состоялся новый собор восточных иерархов, в котором участвовали патриархи Константинопольский, Александрийский (временно управлявший также Антиохийской кафедрой) и Иерусалимский; собор признал законность учреждения в России патриаршества и подтвердил 5-е место Московского патриарха. Доставленный в Москву акт был признан московским правительством.

Выбор патриарха в XVI—XVII веках в России был исключительно предоставлен усмотрению и воле правителя, церковный собор лишь подтверждал этот выбор. Это было в отношении первых патриархов: Иова; Игнатия, выбранного Лжедмитрием I; Гермогена, выбранного Василием Шуйским, вновь Игнатия, выбранного, Семибоярщиной, и далее такой порядок был на протяжении всего первого патриаршего периода.

Упразднение 

По смерти в 1700 году патриарха Адриана царь Пётр I воспретил избрание нового патриарха и после 20 лет «межпатриаршества» учредил Духовную коллегию, вскоре переименованную в Святейший синод, который, являясь государственным органом, исполнял функции общецерковного управления с 1721 по январь 1918 года, — с императором (до 2 марта 1917 года) в качестве «крайнего Судии сей Коллегии». В последовавший так называемый синодальный период органы церковно-административного управления в России рассматривались и как учреждения государственного управления.

Восстановление 

Патриаршество в Православной российской церкви было восстановлено решением Всероссийского Поместного собора ; первым патриархом в послесинодальный период был избран Тихон (Беллавин), митрополит Московский.

Исторические редакции титула и богослужебного поминовения 

В дониконовское время наименование страны в титуле выглядело как Русия; в конце XVII века — Россия (на греческий манер). Полная титулатура допетровских патриархов содержала титул и всех северных стран Патриарх. В Уложенной грамоте 1589 года (написанной на русском языке московскими писцами) первый патриарх московский Иев (Иов) именовался различно: «святейший Патриарх царствующаго града Москвы и Великаго Росийскаго царствия» и «Патриарх царствующаго града Москвы и всеа Русии».

Патриарх Никон полностью подписывался как Божиею милостию великий господин и государь, архиепископ царствующаго града Москвы и всеа великия и малыя и белыя Росии и всеа северныя страны и помориа и многих государств Патриарх.
На гробнице последнего досинодального патриарха Адриана в Успенском соборе Московского Кремля титул его выглядит как Архиепископ Московский и всея России и всех северных стран Патриарх.

Патриарх Тихон (Беллавин) (1917—1925) носил титул Московский и всея России.

Современная редакция титула — Святейший Патриарх Московский и всея Руси — использовалась в древности и была при избрании на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 году выбрана самим Сергием и одобрена Председателем Совета народных комиссаров И. В. Сталиным.
 
По мнению Владислава Цыпина, причиной перемены титула с «Патриарх Московский и всея России» на «Патриарх Московский и всея Руси» был факт, что «Россией» в СССР называлась только часть страны; а слово «Русь» несло ассоциацию с Киевской Русью, в которой предки православных русских, украинцев и белорусов были единым народом; слово «Русь» поэтому обозначало бо́льшую территорию, чем «Россия».

Титулование московского патриарха святейший отмечено уже начиная с Иова; в XVII веке между этим эпитетом и именем нередко вставлялось слово кир ( — господин): например, «Святейший кир Иоаким». Титул святейший не признаётся за московскими патриархами древними восточными патриархатами и прежде всего — Вселенским (Константинопольским) патриархатом, который в своих сношениях с Московским патриархатом использует применительно к московскому патриарху титул блаженнейший () — как и в отношении прочих патриархов.

В допетровское время титул патриарха обычно содержал также слова «Божиею милостию»; в XX веке эти слова используются только в особых категориях документов: томосах, посланиях восточным патриархам и некоторых других.

Особый интерес представляют почётные именования патриарха великий господин и великий государь: первое в составе богослужебного поминовения патриарха было введено всероссийским поместным собором 17 ноября 1917 года и вызвало протесты и недоумения некоторых в церковной среде; второе возникло из-за того, что патриарх Филарет приходился отцом царю Михаилу Фёдоровичу и был фактическим соправителем. У его преемника патриарха Никона титулование великий государь стало одним из предметов распри между ним и царём Алексеем Михайловичем и было упразднено. Положение об управлении РПЦ от 31 января 1945 года: «Имя патриарха возносится за богослужениями во всех храмах РПЦ <…> по следующей формуле: „О святейшем отце нашем (имя), Патриархе московском и всея Руси“». До того слова «отец» не было.

Кандидат в Патриархи должен быть, согласно «Уставу» 1988 года, архиереем Русской Православной Церкви, иметь богословское образование, достаточный опыт в области церковного управления, отличаться приверженностью к каноническому правопорядку, пользоваться доброй репутацией и доверием со стороны епископата, духовенства и мирян, «иметь доброе свидетельство от внешних» (1 Тим. 3, 7), быть не моложе 40 лет, а также являться гражданином СССР.

Избрание в XX веке и в настоящее время 
Процедура избрания предстоятеля автокефальной церкви не определена каким-либо догматическим или каноническим документом и была различна в разные исторические эпохи и в разных поместных церквах. В XX веке в Русской церкви: митрополит Тихон (Беллавин) в 1917 году был избран на московский патриарший престол жребием из трёх предварительно утверждённых Всероссийским поместным собором кандидатов; в последующее время — в период жёсткого государственного контроля над РПЦ — патриархи Сергий (1943), Алексий I (1945), Пимен (1970) были избраны открытым безальтернативным голосованием после соответствующего согласования с государственными органами. Патриарх Алексий II был избран на поместном соборе в 1990 году тайным голосованием, в первом туре которого участвовали три кандидата, утверждённые ранее архиерейским собором (причём поместный собор имел право добавить в этот список новых кандидатов), а во втором — два кандидата, набравшие большинство голосов в первом туре.

Согласно действующему Уставу от 2000 года, сан патриарха является пожизненным; право суда над патриархом и низложения его, равно как и решение вопроса о его уходе на покой, принадлежит архиерейскому собору (собору епископов).

По освобождении патриаршего престола («в случае кончины Патриарха Московского и всея Руси, его ухода на покой, нахождения под церковным судом или иной причины, делающей невозможным исполнение им патриаршей должности») Священный синод «немедленно» избирает из числа своих постоянных членов местоблюстителя патриаршего престола. «Не позднее шести месяцев по освобождении Патриаршего Престола Местоблюститель и Священный Синод <…> созывают Поместный Собор для избрания нового Патриарха Московского и всея Руси» (ст. 16 главы IV Устава).

Кандидат в патриархи должен быть архиереем РПЦ не моложе 40 лет, обладать «высшим богословским образованием, достаточным опытом епархиального управления».

В 2011 году президиум межсоборного присутствия рассмотрел проект документа «Процедура и критерии избрания Патриарха Московского и всея Руси» и решил разослать его в епархии для получения отзывов и опубликовать с целью дискуссии. Процедура избрания патриарха впервые была детализирована во внутреннем нормативном документе РПЦ — Положении об избрании Патриарха Московского и всея Руси, принятом 5 февраля 2013 года Архиерейским собором РПЦ.

По избрании, по традиции, кандидата вопрошают, а он отвечает примерно по следующей формуле:
«Преосвященнейший митрополит [имя], священный и великий собор призывает твою святыню на патриаршество богоспасаемаго града Москвы и всея России» — «Понеже священный и великий собор судил мене, недостойному, быти в такове служении, благодарю, приемлю и нимало вопреки глаголю».

Патриарх вступает в сан в ходе специальной торжественной церемонии — интронизации, которая проводится через несколько дней после избрания.

Полномочия и статус в настоящее время 

Согласно действующему Уставу РПЦ (от 2000 года с позднейшими поправками), патриарх «имеет первенство чести среди епископата Русской православной церкви и подотчётен поместному и архиерейскому соборам <…> имеет попечение о внутреннем и внешнем благосостоянии Русской православной церкви и управляет ею совместно с синодом, являясь его председателем». Патриарх созывает архиерейские и поместные соборы и председательствует на них, а также несёт ответственность за исполнение их постановлений. Патриарх представляет церковь во внешних отношениях, как с другими церквями, так и со светской властью. В его обязанности входит поддержание единства иерархии РПЦ, издание (совместно с синодом) указов об избрании и назначении епархиальных архиереев, он осуществляет контроль за деятельностью архиереев.

Согласно Уставу РПЦ, «внешними отличительными знаками патриаршего достоинства являются белый куколь, зелёная мантия, две панагии, великий параман и предносный крест». Причём белый куколь является элементом монашеского облачения только предстоятелей Русской церкви. Начиная с патриарха Алексия II стал использоваться Патриарший штандарт.

Патриарх Московский и всея Руси — епархиальный архиерей (правящий епископ) Московской епархии, состоящей из города Москвы и Московской области; а также священноархимандрит Свято-Троицкой Сергиевой лавры, управляет всеми церковными ставропигиями.

Официальная резиденция патриарха и синода — Данилов монастырь в Москве (Даниловский вал, 22); рабочая с сентября 1943 года — Чистый переулок, 5 в Москве; летняя резиденция — в Ново-Переделкине (7-я улица Лазенки; бывшая усадьба Колычёвых в селе Спасское-Лукино) Западный административный округ Москвы. Последняя была передана Московской патриархии как подарок по случаю 75-летия патриарха Алексия I в 1952 году.

По сообщениям СМИ, с января 2000 года по распоряжению и. о. президента России Владимира Путина находится под охраной Федеральной службы охраны.

Хронологический список московских патриархов

Первый Патриарший период (1589—1721)

Второй Патриарший период (1917 — настоящее время)

См. также 
 Автокефалия Русской церкви
 Митрополит Московский и всея Руси
 Список предстоятелей Русской православной церкви
 Титулы предстоятелей православных церквей

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 Деяние Константинопольского собора 1593 года, которым утверждено патриаршество в России // Труды Киевской духовной академии: журнал — 1865. — Том III. — Киев: В типографiи Киевопечерской Лавры, 1865. — С. 237—248.
 Богданов А. П. Русские патриархи (1589—1700). — Т. 1. — М.: ТЕРРА; Республика, 1999. — 496 с.
 Богданов А. П. Русские патриархи (1589—1700). — Т. 2 — М.: ТЕРРА; Республика, 1999. — 416 с.
 Бубнов Павел, протодиакон. Вопрос о титуле Московского Патриарха и наименовании Русской Церкви в 1917—1943 гг. // Труды Минской духовной академии. — 2009. — № 7. — С. 126—132.
 Касенкин В. А. Историография учреждения и восстановления института Патриаршества в Русской Православной Церкви в трудах светских и церковных исследователей // Церковь. Богословие. История. 2021. — № 2. — С. 253—268.
 Петрушко В. И. История Русской Церкви. Первый патриарший период (конец XVI—XVII в.): курс лекций. — Москва : Изд-во ПСТГУ, 2020. — 460 с. — ISBN 978-5-7429-1336-8 — 1000 экз.

Ссылки 

 Грамота об утверждении Московского патриархата. 1590 год. Проект Российского военно-исторического общества «100 главных документов российской истории».
 м-т Макарий (Булгаков). История Русской церкви. Том 5. Отдел 1 // УЧРЕЖДЕНИЕ ПАТРИАРШЕСТВА В РОССИИ
 
 Чин интронизации патриарха московского и всея Руси: история и современность. Часть 2. Интронизация митрополитов и патриархов всея Руси статья священника Михаила Желтова

Московский
Русская православная церковь
Религиозные титулы
Появились в 1589 году